TMA-3 bezeichnet:
 Sojus TMA-3, Mission eines russischen Sojus-Raumschiffs
 TMA-3, eine in Jugoslawien entwickelte Panzermine
 2,3,4-Trimethoxyamphetamin, eine Forschungschemikalie aus der Strukturklasse der Amphetamine

TMA3